Andrea Meneghin (né en 1974), ancien joueur et actuel entraîneur de basket-ball italien 
 Dino Meneghin (né en 1950), ancien joueur de basket-ball italien

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme